Корганов — фамилия армянского происхождения; имеет женскую форму .

 Известные носители
 Корганов, Адам Соломонович (1846—1914) — генерал от кавалерии (1911), командующий армейским корпусом в Киевском военном округе. Участник Русско-турецкой (1877—1878) войны и Ахал-Текинской экспедиции русских войск в Среднюю Азию (1879). Историк Сиверского драгунского полка.
 Корганов, Аршак Меликович (1896 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Корганов, Василий Давидович (1865—1934) — русский музыковед;
 
 Корганов, Генарий Осипович (1858—1890) — русский композитор;
 
 Корганов, Осип Иванович (1811—1870) — генерал-майор (1860), участник Крымской (1853—1856) войны.
 Корганов, Соломон Иванович — генерал-майор (1860), участник Крымской (1853—1856) войны.
 Корганов, Томас Иосифович (1925—2015) — советский, российский и армянский композитор

